En sport, la , parfois écrit Première Ligue,  ou en anglais Premier League désigne ou a désigné une compétition, parfois la plus élevée du pays dans lequel elle se joue.

Football

Suisse 
Championnat de Suisse de football appelé  de 1930 à 1931. Il se nomme depuis 2003 Super League.
Championnat de Suisse de football de deuxième division appelé  de 1931 à 1944. Il se nomme depuis 2003 Challenge League.
Première Ligue de football, un des trois organes de l'Association suisse de football, qui gère les championnats de troisième et quatrième division.
Championnat de Suisse de football de troisième division appelé successivement  de 1944 à 2012 puis  de 2012 à 2014. Il se nomme depuis 2014 Promotion League.
Championnat de Suisse de football de quatrième division appelé successivement  de 2012 à 2014 puis  de 2014 à 2022. Il se nomme depuis 2022 .

Angleterre 
Championnat d'Angleterre de football appelé depuis 1992 Premier League.